Скреплево — топоним:

 Скреплево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Александровского сельского поселения.
 Скреплево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Соболевского сельского поселения.